Wajikra (hebr. „Und er rief“) ist Bezeichnung für:

 das 3. Buch Mose
 eine Parascha des 3. Buches Mose: Wajikra (Sidra)